Может означать:
 Позывной сигнал опознавания в радиосвязи
 Полная санитарная обработка
 Поисково-спасательный отряд (например ПСО «СОВА» МЧС России)
 Прицел снайперский оптический (например ПСО-1)
 Право социального обеспечения
 Подвижная система отсчета